Ratos e Homens — livro de John Steinbeck
 Of Mice and Men (1939) — filme com Burgess Meredith, traduzido como Ratos e Homens em Portugal
 Ratos e Homens (1992) — filme com John Malkovich e Gary Sinise

Desambiguação
Desambiguações de cinema